Никола́й Грице́нко:
 Гриценко, Николай Николаевич (1856—1900) — русский художник.
 Гриценко, Николай Николаевич (1929—2018) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), народный депутат СССР.
 Гриценко, Николай Олимпиевич (1912—1979) — советский актёр театра и кино, Народный артист СССР.